Ostatnie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2007/2008 odbyły się we włoskim Bormio. Jednocześnie była to pierwsza edycja cyklu Finału Pucharu Świata. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 14 - 16 marca 2008 roku. Rywalizacja składała się z trzech etapów: prologu stylem dowolnym (3,3 km dla mężczyzn i 2,5 km dla kobiet), biegów stylem klasycznym (20 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet) oraz biegów pościgowych stylem dowolnym (15 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet). W klasyfikacji końcowej triumfowali: Finka Virpi Kuitunen wśród kobiet i Francuz Vincent Vittoz wśród mężczyzn.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Prolog kobiet

Prolog mężczyzn

10 km stylem klasycznym kobiet

20 km stylem klasycznym mężczyzn

10 km stylem dowolnym kobiet (handicap)

15 km stylem dowolnym mężczyzn (handicap)

Przypisy 

Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich
Narciarstwo we Włoszech
2008 we Włoszech
2008 w sportach zimowych